Санта Ана де Ариба има више значења:

 Санта Ана де Ариба (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Ана де Ариба (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Ана де Ариба (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Ана де Ариба (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику